Pearson bezeichnet:

 einen Familiennamen, siehe Pearson (Familienname)
 Pearson (Fernsehserie), amerikanische Fernsehserie
 die internationale Mediengruppe Pearson
 die internationalen Testcenter Pearson VUE
 den Pearson-Koeffizient nach Karl Pearson, siehe Korrelationskoeffizient
 das Pearson-Konzept harter und weicher Säuren und Basen nach Ralph G. Pearson, siehe HSAB-Konzept
 Morbus Pearson, genetische Kinderkrankheit
 Pearson Peak, Berg im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Pearson Point, Landspitze von Bird Island im Archipel Südgeorgiens und der Südlichen Sandwichinseln
 Pearson Spur, Felssporn auf der Alexander-I.-Insel in der Antarktis
 Mount Pearson, Berg im Viktorialand, Antarktika
 (29458) Pearson, Asteroid des Hauptgürtels

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Pearson (Alabama)
 Pearson (Arkansas)
 Pearson (Georgia)
 Pearson (Idaho)
 Pearson (Kalifornien)
 Pearson (Mississippi)
 Pearson (Oklahoma)
 Pearson (Texas)
 Pearson (Washington)
 Pearson (Wisconsin), im Langlade County
 Pearson Grove (Delaware)

in Argentinien:
 Pearson (Buenos Aires)

Siehe auch:
 Peerson
 Person (Begriffsklärung)
 Pehrson
 Pierson